«Amiga» o su plural «amigas» puede referirse a:

 Una persona de sexo femenino que profesa amistad.
 Commodore Amiga, ordenador personal de los años 1980 y 90.
 AmigaOS, el sistema operativo por defecto de dicho ordenador.
 Unix Amiga Emulator, emulador diseñado para dicho ordenador.
 Amiga, sencillo de la actriz y cantante chilena Denise Rosenthal.
 Amiga, álbum del cantante chileno Álex Anwandter.